La Coppa di Lega svizzera 2020 è la 16ª edizione della SBL Cup, la Coppa di Lega organizzata da Swiss Basketball.

Partecipanti 
Partecipano 8 squadre della Swiss Basketball League 2019-2020.

Tabellone

Finale 

Pallacanestro nel 2020